Abílio Diniz (1936) – imprenditore brasiliano
 André Diniz (1975) – fumettista brasiliano
 Fernando Diniz (1974) – allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano
 Leila Diniz (1945-1972) – attrice brasiliana
 Lucas Diniz (1985) – giocatore brasiliano di calcio a 5 naturalizzato belga
 Manucho Diniz (1986) – calciatore angolano
 Marcus Diniz (1987) – calciatore brasiliano
 Pedro Paulo Diniz (1970) – pilota automobilistico brasiliano
 Sharam Diniz (1991) – supermodella angolana naturalizzata portoghese
 Wagner Diniz (1983) – calciatore brasiliano
 Yohann Diniz (1978) – marciatore francese